

Informatica 
 EXA  – modalità di accelerazione grafica di X Window System

Altro 
 exa  – prefisso SI che esprime il fattore 1018 (trilione)
 exa-  – prefisso numerico greco per sei
 EXA  – marca di macchine fotografiche della Repubblica Democratica Tedesca
 EXA – la sigla in inglese dell'Agenzia spaziale civile ecuadoriana
 EXA Media  – casa editrice multimediale italiana